Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Saint-Vincent :

Belgique 
 Gare de Saint-Vincent - Bellefontaine

France 
 Gare de Saint-Vincent-le-Château
 Gare de Saint-Vincent-de-Tyrosse
 Gare de Jonquières-Saint-Vincent
 Gare de Pont-Saint-Vincent

Italie 
 Gare de Châtillon - Saint-Vincent

Saint-Vincent